

Das British Matchplay 1979 war ein von der British Darts Organisation (BDO) veranstaltetes Dartsturnier, das in Great Yarmouth, Norfolk (England), zum vierten Mal ausgetragen und vom Fernsehsender ITV übertragen wurde. Im Finale konnte der Engländer Cliff Lazarenko seinen Landsmann Tony Brown mit 2:0 besiegen. Halbfinalisten beim British Matchplay waren der Schotte Jocky Wilson und der Engländer Bobby George.

Turnierplan 
Am Viertelfinale nahmen neben sechs Engländern auch jeweils ein Schotte und Waliser teil.

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: British Matchplay Men 1979. In: mastercaller.com, abgerufen am 14. Dezember 2021.
 1979 British Matchplay Results. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 14. Dezember 2021.

1979
Dartveranstaltung 1979